Гриди:

 Гриди — в Древней Руси княжеские дружинники, телохранители князя.
 Гриди, Шимон (род. 1912—2003) — израильский политический, государственный и общественный деятель.